Premunizione – termine usato in immunoparassitologia per indicare la tolleranza alla malattia
 Premunizione, figura retorica